Cordillera Occidental puede referirse a:
 Cordillera Occidental (Argentina), sistema montañoso de Argentina
 Cordillera Occidental (Bolivia), sistema montañoso de Bolivia
 Cordillera Occidental (Colombia), sistema montañoso de Colombia;
 Cordillera Occidental (Perú), sistema montañoso del Perú.
 Cordillera Occidental de Azuero, sierra del occidente de la península de Azuero, Panamá.